Габи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Валле-д’Аоста, подчиняется административному центру.

Население составляет 487 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 11020. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святой Архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Галерея

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/